Las Tablas (Cádiz) - plaats in Spanje
 Las Tablas (Madrid) - wijk in Madrid
 Las Tablas (metrostation) - metrostation in bovenstaande wijk
 Las Tablas (Panama) - plaats in Panama